Синхронність — одночасність перебігу процесів; частковий випадок гомохронності.
 Синхронність — дев'ятнадцята серія четвертого сезону американського науково-фантастичного телевізійного серіалу «Цілком таємно».
 Синхронність — американський науково-фантастичний фільм 2015 року.

Див. також 
 Синхронізація